Dieser Artikel behandelt die Algerische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

Nachdem man sich erst nach Elfmeterschießen gegenüber Mali in der 1. Runde durchsetzen konnte, kam man in der 2. Runde zu zwei Siegen gegen Marokko und zog in die entscheidende 3. Runde ein. Dort qualifizierte man sich kampflos für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau, weil Libyen nicht gegen Algerien antrat.

1. Runde

2. Runde

3. Runde

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
In der Vorrunde ging es nach einem Sieg gegen Syrien und einer Niederlage gegen Titelverteidiger DDR im letzten Spiel gegen Spanien um den zweiten Platz in der Gruppe, den sich Algerien mit einem Unentschieden auf Grund des besseren Torverhältnisses sicherte. Als Zweiter qualifizierte man sich für das Viertelfinale, wo man nach einer Niederlage gegen Jugoslawien aus dem Turnier ausschied.

Vorrunde (Gruppe C) 

|}

Viertelfinale

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Algerien
Algerische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980